AZI est un sigle qui peut signifier :
 Association Zen Internationale, une association consacrée à la diffusion du bouddhisme zen Sōtō ;
 Atlas des zones inondables.

AZI est un code qui peut signifier :
  ;
 .

Azi peut signifier :
 Azi, un quotidien roumain.